Тріпура́рі Сва́мі, також відомий як Свамі Б. В. Тріпурарі (; 12 березня 1949; Тінек, Нью-Джерсі, США) — американський гуру Ґаудія-вішнуїцької традиції, письменник та поет.

Біографія 
Народився 12 березня 1949 року в місті Тінек в штаті Нью-Джерсі, США. В 1971 році познайомився з вченням Ґаудія-вішнуїтів в інтерпретації Бгактіведанти Свамі Прабгупади, а в 1972 році став його учнем і отримав духовне ім'я на санскриті Тріпурарі Даса. Після чого активно займався проповідницькою діяльністю в США, поширюючи вішнуїцьку духовну літературу. Прабгупада називав його „інкарнацією книгорозповсюдження“, а Тріпурарі бачив свою головну роль саме в популяризації духовної літератури вішнуїзму.

В 1975 році Тріпурарі Даса прийняв від Прабгупади санньясу (зречений уклад життя) і титул «Свамі». Після смерті Прабгупади в 1977 році, Тріпурарі Свамі йдучи за порадою свого духовного вчителя прийняв духовний провід Бгакті Ракшака Шрідгара Дева Ґосвамі, духовного брата Прабгупади з Ґаудія-Матга. 

Товариство й вчення Бгакті Ракшака Шрідгара Дева Ґосвамі так вплинули на Свамі Тріпурарі, що в 1985 році натхненний радами та з благословення Шрідгара Дева Ґосвамі він заснував вішнуїцьку релігійну організацію (Ґаудія-вішнуїцьку спільноту) Шрі Чайтанья Санґа й ставши дікша-ґуру почав приймати учнів.

Письменницька діяльність 
Свамі Тріпурарі є автором ряду книг на тему вішнуїзму та веданти. Рецензії на його книги з'являлися в Yoga Journal та в The Journal of Vaishnava Studies (Арвінд Шарма). 

Книга Тріпурарі Aesthetic Vedanta була номінована Клаусом Клостермайером на премію Louisville Grawemeyer Award. Згідно Клостермайерові:

Цікавинка 

У 2016 році Свамі Тріпурарі перебуваючи у Вроцлаві (Польща) відвідав український греко-католицький кафедральний собор де розписався в пам'ятній книзі. Після у своїх спогадах написав:

Бібліографія 
 Rasa — Love Relationships in Transcendence, (ISBN 1-886069-10-7). Mandala, 1995.
 Ancient Wisdom for Modern Ignorance, (ISBN 1-886069-11-5). Mandala, 1995.
 Jiva Goswami's Tattva-Sandarbha: Sacred India's Philosophy of Ecstasy, (ISBN 1-886069-12-3). Mandala, 1996.
 Aesthetic Vedanta: The Sacred Path of Passionate Love, (ISBN 1-886069-14-X). Mandala, 1998.
 Bhagavad-gita: Its Feeling and Philosophy, (ISBN 1-886069-53-0). Mandala, 2001.
 «Bhagavad-gita: Seeing Nonviolence in the Violent Play of God.» In Steven J. Rosen, ed., Holy War: Violence and the Bhagavad-gita, (ISBN 0-937194-44 -1). Deepak Heritage Books, 2002.
 Form of Beauty, with B. G. Sharma, (ISBN 1-932771-36-0). Mandala, 2005 (2nd edition).
 Gopala-tapani Upanisad, (ISBN 1-932771-12-3). Audarya, 2004.
 Siksastakam of Sri Caitanya, (ISBN 1-932771-84-0). Mandala, 2006.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Свамі Б.В. Тріпурарі 
 Інтернет журнал Шрі Чайтанья Санґі  
 
 Шрі Чайтанья Санга  — Матг, заснований Свамі Б.В. Тріпурарі 
 Спільнота заснована Свамі Б.В. Тріпурарі  

Американські богослови
Індуїстські богослови
Письменники за алфавітом
Письменники США XX століття
Письменники США XXI століття
Індуїстські письменники
Американські проповідники
Діячі Ґаудія-вайшнавізму
Індуїські ґуру